Деррик Коулман (; родился 21 июня 1967, Мобил, штат Алабама, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера игрока 
Колман обучался в Сиракьюсском университете, где играл за баскетбольную команду «Сиракьюс Орандж». На драфте НБА 1990 года был выбран под 1-м номером клубом «Нью-Джерси Нетс».

За свою карьеру Колман в среднем за игру набирал по 16,5 очка и делал 9,3 подбора. Когда он пришёл в НБА, его сравнивали с лучшими тяжёлыми форвардами лиги, такими как Карл Мэлоун и Чарльз Баркли и предсказывали ему подобный успех. Однако, его карьера была омрачена его неоднозначным отношением к работе, проблемами с трудовой дисциплиной и злоупотреблением алкоголем. Из-за травм он сыграл 70 или более игр за сезон всего в 4 из 15, проведенных в НБА сезонах. Sports Illustrated однажды написал о нём: «Колман мог бы быть стать лучшим тяжёлым форвардом в истории, вместо этого он играл лишь достаточно хорошо, чтобы получить следующий чек».

5 марта 2006 года Сиракьюсский университет закрепил за ним номер 44.

Примечания

Ссылки 
 NBA Playerfile
 nba.com/historical/playerfile
 OrangeHoops Profile on Derrick Coleman
 NBA Draft Busts #17

Родившиеся в Мобиле
Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки сборной США по баскетболу